Ernest Van Buynder, Belgisch bestuurder
 Isabel Van Buynder, Belgisch alpineskiester

Nederlandse of Vlaamse achternaam